Пасо дел Норте има више значења:

 Пасо дел Норте (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пасо дел Норте (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо дел Норте (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо дел Норте (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Норте (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику